Мадридский трамвай — один из видов общественного транспорта в Мадриде. По состоянию на 2015 год в Мадриде действуют три линии скоростного трамвая, которые официально называются «Metro Ligero», но метрополитеном не являются.

Также понятие «мадридский трамвай» относится к первой системе, существовавшей в городе в 1871—1972 годах.

Первая трамвайная система 

История трамвая в Мадриде началась 31 мая 1871 года, когда в городе был пущен трамвай на тяге мулов. С 1878 года в Мадриде использовался паровой трамвай. Электрический трамвай был пущен в 1898 году.

Интересная особенность первой мадридской трамвайной сети заключалась в том, что она использовала необычную ширину колеи — 1440 мм.

Самыми новыми трамваями первой мадридской трамвайной сети были трамваи PCC производства фирмы CAF из Турина (Италия). Трамваи этого типа поставлялись в Мадрид в 1945—1956 годах. В Мадриде они получили номера 1001—1060.

К концу 1965 года в городе оставалось десять линий общей протяжённостью 97 км. С 1965 года в Мадриде использовались только трамваи PCC. До этого в городе также работали двухосные трамваи и один трамвай Peter Witt, купленный в 1935 году в Брюсселе.

В 1968—1971 году трамвайная сеть Мадрида сократилась до трёх маршрутов, на которых работали трамваи PCC. Первая трамвайная система Мадрида закрылась 1 июня 1972 года. Хотя трамваи PCC были ещё достаточно новыми, покупателя на них не нашлось, и все они пошли в металлолом.

Современный трамвай

История 

Презентация планов строительства в Мадриде новой трамвайной системы состоялась весной 2004 года. Три несвязанные трамвайные линии общей протяжённостью около 30 км должны были стать дополнением к метрополитену. Строительство всех трёх линий началось в 2005 году. В мае 2006 года в город прибыли первые трамваи (Citadis 302).

Первая линия трамвая, ML1, открылась 24 мая 2007 года, 27 июля того же года последовали открытия линий ML2 и ML3.

Описание системы 
Все линии трамвая имеют ширину колеи 1435 мм. Линии в основном проходят по выделенным полосам, есть и тоннельные участки. Система электрификации: 750 вольт, постоянное напряжение.

Линии М2 и М3 имеют общее депо рядом со станцией Colonia Jardín, трамваи линии М1 используют метродепо Canillejas.

Линия M1 

Эта линия соединяет станции метро Pinar de Chamartín (линии метро 1 и 4) и Las Tablas (линия метро 10). Длина линии — 5,4 км. На линии М1 имеется 9 станций/остановок, из них пять подземных:

 Pinar de Chamartín (подземная) 
 Fuente de la Mora (подземная) 
 Virgen del Cortijo (подземная) 
 Antonio Saura
 Álvarez de Villaamil
 Blasco Ibáñez (подземная) 
 María Tudor (подземная) 
 Palas del Rey
 Las Tablas

На станции Pinar de Chamartín в напоминание о прошлом установлен отреставрированный старый двухосный трамвай.

Линия М2 

Эта линия соединяет станцию метро Colonia Jardín (линия метро 10) со станцией пригородных поездов Aravaca. Длина линии — 8,7 км, на линии имеется 13 остановок/станций, из них 3 подземных.

 Colonia Jardín (подземная) 
 Prado de la Vega 
 Colonia de los Ángeles 
 Prado del Rey 
 Somosaguas Sur (подземная) 
 Somosaguas Centro 
 Pozuelo Oeste 
 Bélgica 
 Dos Castillas 
 Campus de Somosaguas 
 Avenida de Europa (подземная) 
 Berna 
 Estación de Aravaca

Линия М3 

Эта линия соединяет станцию метро Colonia Jardín (таким образом линии М2 и М3 имеют одну общую подземную конечную станцию) с пригородом Boadilla del Monte. Длина линии — 13,7 км, на линии имеется 16 остановок/станций.

 Colonia Jardín (подземная) 
 Ciudad de la Imagen
 José Isbert
 Ciudad del Cine
 Cocheras
 Retamares
 Montepríncipe
 Ventorro del Cano
 Prado del Espino
 Cantabria
 Ferial del Boradilla
 Boadilla Centro
 Nuevo Mundo
 Siglo XXI
 Infante Don Luís
 Puerta de Boadilla

Подвижной состав 
Оператор метрополитена и трамвая заказал семьдесят трамваев низкопольных сочленённых Citadis 302 (номера 101—170), но не все они используются в Мадриде. Девять трамваев используется в городе Парла, трамвайная сеть которого эксплуатируется той же организацией, что и мадридская.

См. также 

 Мадридский метрополитен

Примечания

Литература 
 B.A. Schenk, M.R. Van den Toorn, Trams 2005. Издательство Alk bv (Нидерланды). ISBN 90-6013-446-X стр 181—183
 B.A. Schenk, M.R. Van den Toorn, Trams 2008. Uitgeverij Alk bv (Нидерланды). ISBN 978-90-6013-475-7 стр 178—181

Трамвайные системы Испании
Транспорт Мадрида
Появились в 2007 году в Испании
Транспортные здания и сооружения, построенные в 2007 году